— японская фамилия. Известные носители:

 Моримото, Кодзи (род. 1959) — японский аниматор.
 Моримото, Леон (род. 2001) — гуамский футболист.
 Моримото, Рюсэки (род. 1940) — японский каллиграф.
Моримото, Сакаэ (род. 1977) — японская хоккеистка на траве.
 Моримото, Сатоси (род. 1941) — японский государственный и политический деятель, министр обороны Японии (2012).
 Моримото, Такаюки (род. 1988) — японский футболист.